Engpass steht für

 Talpass (Engtal), landschaftliche Engstelle auf einem Verkehrsweg
 Straßenenge, Stelle, die nur langsam oder von nur wenigen Verkehrsteilnehmern gleichzeitig passiert werden kann
 Reduzierung (Rohr), Verengung in einem rohrförmigen hydrodynamischen Strömungsweg

sowie:
 ein Mangel an wirtschaftlichen Ressourcen, siehe Knappheit
 ein Allgemeinbegriff in der Wirtschaft, siehe Flaschenhals (Wirtschaft):
 ein Teilbereich der Unternehmenstätigkeit, der andere Teilbereiche einschränkt, siehe  Produktionsprogramm#Engpässe
 nicht harmonisch aufeinander abgestimmte Kapazitäten
 in der Datenverarbeitung eine kritische Komponente eines Systems, die die Performance herabsetzt, siehe Von-Neumann-Flaschenhals

Siehe auch:

 Flaschenhals
 Nadelöhr (Begriffsklärung)